Osówko ist der Name folgender Orte in Polen: 
 Osówko (Biskupiec), in der Gmina Biskupiec in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Osówko (Karsin), in der Gmina Karsin in der Woiwodschaft Pommern
 Osówko (Tychowo), deutsch Wutzow, in der Gmina Tychowo in der Woiwodschaft Westpommern

PL:Osówko